ASM steht als Abkürzung für:

 Abstract State Machine („Abstrakte Zustandsmaschine“), ein Konzept aus der modellgetriebenen Softwareentwicklung
 Academia de Științe a Moldovei, die Moldauische Akademie der Wissenschaften
 Activated Sludge Model, Modell in der biologischen Abwasserreinigung
 Active Shape Model, Verfahren aus der Bildverarbeitung
 ASM International (Advanced Semiconductor Materials International), ein niederländisches Maschinenbauunternehmen
 Advanced System Management, eine ACPI-Variante im BIOS von Fujitsu-Siemens Computern
 After Sales Market, oder Aftermarket, der Markt für Wartung und Reparaturen von Investitions- oder langlebigen Konsumgütern
 Air Space Management, Planung und Verwaltung von Luftraum
 Air-to-Surface Missile (Luft-Boden-Rakete), Analogie zur Air-to-Ground-Missile
 Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, eine Denkfabrik bzw. Lobbyorganisation von Unternehmern und Ordoliberalen zur Förderung einer liberalen, sozialen Marktwirtschaft
 Aktueller Software Markt, Zeitschrift von 1986 für Computerspiele
 Algorithmic State Machine, konzeptionelles Hilfsmittel zur Beschreibung von Hardware-Algorithmen für ein komplexes Schaltwerk (Technische Informatik)
 All-Sky Monitor, ein Instrument an Bord des Rossi X-ray Timing Explorer
 Allgäu-Schwäbischer Musikbund, der älteste Blasmusikbund in Deutschland
 ASM International (Verband) (American Society for Metals), Vereinigung von Materialwissenschaftlern und Ingenieuren
 American Society for Microbiology, Amerikanische Gesellschaft für Mikrobiologie, Sitz in Washington, D.C., U.S.A.
 American Society of Mammalogists, eine Vereinigung von Säugetierkundlern, Sitz in Topeka, Kansas, U.S.A.
 Amerikanisch-Samoa, Länderkürzel nach ISO 3166
 Anti Satellite Missile, siehe Antisatellitenwaffe
 Any-source Multicast, eine Art von Nachrichtenübertragung von einem Punkt zu einer Gruppe
 Arbeitsgemeinschaft Schienenverkehr, ein Verein aus Rotenburg (Wümme) und Herausgeber der Zeitschrift der schienenbus
 Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Mennonitengemeinden, ein Regionalverband in der Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland
 Armeesanitätsmagazin, eine Einrichtung der Schweizer Armeeapotheke
 Armored Systems Modernization, ein Rüstungsprogramm der US-Armee
 Area Sales Manager, zuständiger Verkaufsleiter eines Gebiets
 AS Motorsport, britischer Automobilhersteller
 Flughafen Asmara, internationaler Flughafen, der größte Flughafen Eritreas nach dem IATA-Code
 Assemblersprache, eine Programmiersprache
 Drehstrom-Asynchronmaschine, eine rotierende elektrische Maschine, die als Motor und Generator betrieben werden kann
 Atomausstieg selber machen, eine Kampagne von Umwelt- und Verbraucherorganisationen für einen schnellen Atomausstieg durch mehr privaten Ökostrombezug
 Automatic Storage Management, Dateiverwaltungssystem in einer Oracle-Datenbank
 ObjectWeb ASM, Programmbibliothek in Java (Programmiersprache) für die Bytecode-Analyse- und Veränderung

ASm steht als Abkürzung für:

 Aare Seeland mobil, ein Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs im Kanton Bern, Schweiz

asm ist:
 der Sprachcode für die Assamesische Sprache in den ISO-Standards 639-2 und 639-3

Abkürzung